Barrett Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Barrett Township (Kansas)
 Barrett Township (Pennsylvania)
 Barrett Township (Beadle County, South Dakota)
 Barrett Township (Perkins County, South Dakota)